Kamen je lahko:
 kamen, trd mineralen predmet oz. snov
Grad Kamen (Begunje na Gorenjskem)
Grad Kamen (Adergas, razvaline)
Grad Kamen v Podjuni
Veliki Kamen pri Senovem, Občina Krško
Mali Kamen pri Senovem, Občina Krško
 Kamen, Split (Hrvaška)
Kamen, mesto v Nemčiji (Porurje)
 Kamen (ognjenik), stratovulkan na jugu Kamčatke, Rusija
Slankamen, kraj v Sremu (Srbija oz. Vojvodina)
Kamień Pomorski, Poljska

Glej tudi 
toponime Kamenica, Chemnitz, Kamnik, Kamnica, Kamnitnik itd.

Priimek 
 Henry Kamen (*1936), britanski zgodovinar
 Martin Kamen (1913–2002), ameriški fizik
 Michael Kamen (1948–2003), ameriški skladatelj

umetniško ime (psevdonim) 

 Kamen Zidarov (1902–1987), bolgarski pisatelj, dramatik